В данный список включены все виды муравьёв Индии. В настоящее время здесь обнаружено 828 валидных видов и подвидов  муравьёв из 100 рода. 256 видов это эндемики Индии (31%), а 24 вида - это интродуцированные виды, в том числе инвазивные (например, жёлтый сумасшедший муравей, Paratrechina longicornis, большеголовый муравей, огненный муравей). Наиболее богатая мирмекофауна отмечена в следующих подрегионах: 656 видов из 88 родов встречаются в Гималаях (север и северо-восток Индии), 455 видов из 75 родов обнаружено в горной цепи на западе Индостана, называемой Западные Гаты. Распределение по штатам: Западная Бенгалия (382 вида и 65 родов), Сикким (276 и 69), Керала (268 и 63), Химачал-Прадеш (259 и 63), Карнатака (257 и 61), Аруначал-Прадеш (255 и 61). Наибольшее видовое разнообразие отмечено в родах Camponotus (83 вида и  подвида, или 10 % всей мирмекофауны), Polyrhachis (71), Pheidole (58), Tetramorium (42), Crematogaster (41), Leptogenys (34), Myrmica (33), Aenictus (32). Список состоит из биноменов (двухсловных названий, состоящих из сочетания имени рода и имени вида) и указанных рядом с ними имени учёного, впервые описавшего данный таксон, и года, в котором это произошло.

Список видов

A-B

C-D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 
= 
 
= 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  sp.nov.

E-L

M-O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=

P-R

S-Z 
 
 
 
 
 
= 
 
 
 
=

См. также 
 Мирмекология
 Список стрекоз Индии
 Список бабочек Индии (Papilionidae)
 Список муравьёв Великобритании
 Список муравьёв Израиля
 Список видов муравьёв Китая
 Список муравьёв Шри-Ланки

Примечания

Литература 
  
 Bharti H., Guénard B., Bharti M., Economo E.P. (2016). An updated checklist of the ants of India with their specific distributions in Indian states (Hymenoptera, Formicidae). ZooKeys 551: 1–83. doi: 10.3897/zookeys.551.6767

Ссылки 
 
 
 
 Ants of India: Taxonomic Pages
 Database of Indian Ants

Списки:Индия
Индия
Списки насекомых Азии

Природа Индии